Pesnica (Podravska), een gemeente in de Sloveense regio Podravska
Pesnica (Kungota), een plaats in de Sloveense gemeente Kungota